Als Lüscher-Test werden bezeichnet:

 ein Test des Hörvermögens nach Erhard Lüscher und Jozef J. Zwislocki, siehe Lüscher-Test (Akustik)
 ein psychologischer Farbtest, siehe Lüscher-Farbtest